Die CIB Egyptian Open 2021 fanden vom 10. bis 17. September 2021 in der ägyptischen Hauptstadt Kairo statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2020/21 und gehörte zur Kategorie PSA World Tour Platinum. Parallel fand ein Squashturnier der Damen der PSA World Tour der Damen 2020/21 statt. Es gehörte ebenfalls zur Kategorie PSA World Tour Platinum.

Titelverteidiger aus dem Vorjahr waren Ali Farag und Nour El Sherbini. Farag gelang der erneute Turniersieg, nachdem er im Finale Mohamed Elshorbagy mit 6:11, 9:11, 11:2, 11:6 und 11:5 besiegen konnte. Bei den Damen erreichte auch El Sherbini wieder das Finale, sie hatte gegen Nouran Gohar jedoch mit 7:11, 4:11, 11:5, 11:7 und 10:12 knapp das Nachsehen.

Die Teilnehmerfelder der Herren- und Damenkonkurrenz bestanden aus jeweils 48 Spielern. Die jeweils acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielten Ibrahim Elkabbani und Yahya Elnawasany bei den Herren und Fayrouz Aboelkheir und Malak Khafagy bei den Damen jeweils einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier werden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Die Beträge sind nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld beträgt jeweils 295.000 US-Dollar.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2021/22
PSA World Tour der Damen 2021/22
2021